O T350 é um modelo compacto da TVR.

T350 (Targa & Coupe)
Automóveis desportivos